33-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 10 февраля 1981 года на арене «Форум» (Инглвуд), домашней для клуба «Лос-Анджелес Кингз». Команда конференции Кларенса Кэмпбелла перебросала своего противника почти вдвое – 43–25, и убедительно победила – 4:1. Эта победа стала первой для конференции Кэмпбелла в её противостоянии с конференцией Принца Уэльского.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Сент-Луис Блюз» и конференции Кэмпбелла Майк Льют, парировавший все броски по своим воротам. Уэйн Гретцки набрал своё первое очко в матчах всех звёзд, отдав передачу на Бена Уилсона в третьем периоде.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (К) = Кэмпбелл, (м) = гол в меньшинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 33-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1980/81
Драфт НХЛ 1980
Драфт НХЛ 1981

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1981 год в хоккее
Спортивные соревнования в Калифорнии